Little Brother puede referirse a:

 Little Brother Montgomery, pianista de blues.
 Little Brother, grupo estadounidense de hip hop.
 Little Brother, novela de Cory Doctorow.